Сельское поселение Старое Усманово — муниципальное образование в составе Камышлинского района Самарской области.

Административный центр — село Старое Усманово.

Население 
Проживает около 1000 человек; в основном — татары и чуваши.

Административное деление 
В состав сельского поселения входят:
 село Старое Усманово,
 село Неклюдово,
 деревня Неклюдово-Дурасово,
 село Никиткино,
 посёлок Старая Чаговка,
 деревня Хмелевка.

Администрация 
Руководитель сельского поселения — Председатель Собрания представителей сельского поселения Шайдуллин Мидхат Исламутдинович (избран 9 октября 2005 года).

В Собрании Представителей имеется 4 комиссии:
 Комиссия по бюджету, финансам и налогам (председатель — Артёмов Валерий Петрович),
 Комиссия по правовым вопросам, охраны общественного порядка, мандатная и по вопросам этики (председатель — Кондратенко Александр Григорьевич),
 Комиссия по социальным вопросам и жизнеобеспечению населения (председатель — Шайдуллин Марат Исламутдинович),
 Комиссия по сельскому хозяйству (председатель — Абрамов Николай Владимирович).

Примечания

Ссылки 
 Сельские поселения Камышлинского района

Муниципальные образования Камышлинского района
Сельские поселения Самарской области